Са́ндра () — деревня в волости Пыхья-Сакала уезда Вильяндимаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений 2017 года входила в состав волости Сууре-Яани.

География 
Расположена в северо-западной части уезда Вильяндимаа. Расстояние до волостного центра — города Сууре-Яани — составляет 24 километра, до уездного центра — города Вильянди — 30 километров. Высота над уровнем моря — 24 метра.

Бо́льшая часть деревни находится на территории национального парка Соомаа. Через деревню протекает река Раудна, на территории деревни в неё впадают реки , , ручьи Мульги (Mulgi) и Уйа (Uia) и канал Эрди (Ördi).

По площади Сандра является самой большой деревней Эстонии (173 км2), так как включает в себя обширное болото  (33,79 км2); её площадь даже больше площади Таллина (159,37 км2).

В деревне растёт охраняемое государством дерево — древний дуб Леммйыэ (охват 4,9 м, высота 23 м).

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне насчитывалось 20 жителей, все — эстонцы. В 2019 году в Сандра проживал 41 человек, из них 24 мужчины и 17 женщин.

По данным переписи населения 2021 года, в деревне проживали 23 человека, все — эстонцы.

Численность населения деревни Сандра по данным переписей населения:

История 
В письменных источниках 1681 года упоминается Sander Guders, 1704 года — Sander Jack (крестьянин на мызе Вастемыйза, которой принадлежала деревня). В 1797 и 1839 годах упоминается Sandra (деревня).

В годы Первой Эстонской Республики в деревне насчитывалось несколько крупных хуторов: Карускосе (Karuskose, на военно-топографических картах Российской империи, в состав которой входила Лифляндская губерния, обозначен как Каросекоссе), Полди (Poldi), Тухкья (Tuhkja), Сандра-Кяэра (Sandra-Käära) и Сандра-Пийлу (Sandra-Piilu).

В 1946–1962 годах в деревне работала школа, и в лучшие времена в ней обучалось около 40 местных детей.

В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, с Сандра* была объединена деревня Эрма ().

По состоянию на ноябрь 2007 года в деревне было 3 хозяйства: Куусекяэра (), Кийноя () и Кяэра (). В них проживали порядка 20 человек. От хутора Сандра, который дал название деревне и который в давние времена был одним из самых крупных в регионе, остались только руины.

* Примечание: эстонские топонимы, оканчивающиеся на -а, не склоняются  и не имеют женского рода (исключение — Нарва).

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Вильяндимаа